Вуэльта Испании 2010 () — 65-я по счёту гонка Вуэльта Испании. Соревнование началось 28 августа с ночной командной гонки на время с раздельным стартом в Севилье и традиционно завершилась в Мадриде 19 сентября. Победителем велогонки стал итальянец Винченцо Нибали, выступавший за команду Liquigas-Doimo. Эзекиль Москера, пришедший к финишу вторым, впоследствии был дисквалифицирован за применение гидроксиэтилкрахмала.

В 2010 году Вуэльта праздновала своё 75-летие. Организаторами было принято решение изменить цвета призовых маек гонки. Майка лидера генеральной классификации гранд-тура стала красной (), сменив привычный золотой цвет, чтобы максимально развести всякое сходство с жёлтой майкой лидера Тур де Франс. Майка лидера горной классификации стала белой в синий горох, а майка лидера классификации по очкам — зелёной.

Участники 
Для участия в Вуэльте Испании 2010 были приглашены 22 команды. 16 команд были автоматически отобраны по предварительному соглашению, подписанному с УСИ и Unipublic в 2008 году, еще 6 команд получили приглашения от организаторов, среди них 3 команды ПроТура и 3 профессиональные континентальные команды.

Следующие велокоманды принимали участие в гонке:

Этапы

Владение майками

Итоговые результаты

Генеральная классификация

Классификация по очкам

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командная классификация

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Вуэльта Испании
2010 год в велоспорте